José de España puede referirse a:
 
José de España (siglo IX), mercader y matemático judío.
 José I Bonaparte (1768-1844), rey de España entre 1808 y 1813.
 José de España y Orteu (1860-1918), político carlista español.